Molgophis macrurus és una espècie extinta de tetràpode lepospòndil (pertanyents al grup Lysorophia) que va viure a la fi del període Carbonífer en el que avui són els Estats Units.

Amfibis del Carbonífer
Lepospòndils